Manchester City deltar säsongen 2019/2020 i Premier League, UEFA Champions League, FA-cupen, Engelska Ligacupen och FA Community Shield. Detta är Pep Guardiolas fjärde säsong som Manchester City-tränare.

Den 4 augusti 2019 vann City FA Community Shield 2019 efter spelat 1–1 mot Liverpool och sedan vunnit straffläggningen med 5–4.

Den 1 mars 2020 försvarade City sin tredje ligacuptitel i rad och sjunde totalt när man besegrade Aston Villa i finalen med 2–1 på Wembley.

Spelartrupp

Målvakter
  Claudio Bravo
  Scott Carson
  Ederson

Försvarare
  João Cancelo
  Eric García
  Taylor Harwood-Bellis
  Aymeric Laporte
  Benjamin Mendy
  Nicolás Otamendi
  John Stones
  Kyle Walker

Mittfältare
  Kevin De Bruyne
  Fernandinho
  Phil Foden
  İlkay Gündoğan
  Riyad Mahrez
  Rodri
  Bernardo Silva
  David Silva
  Oleksandr Zintjenko

Anfallare
  Sergio Agüero
  Gabriel Jesus
  Leroy Sané
  Raheem Sterling

FA Community Shield

Premier League

Tabell

Bästa målskyttar
  Raheem Sterling 20
  Sergio Agüero 16
  Gabriel Jesus 14
  Kevin De Bruyne 13
  Riyad Mahrez 11

Champions League

Gruppspel

Slutspel

Åttondelsfinal

Kvartsfinal

FA-cupen

Tredje omgången

Fjärde omgången

Femte omgången

Kvartsfinal

Semifinal

Engelska Ligacupen

Tredje omgången

Fjärde omgången

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Statistik

Matcher (SM), endast tävlingsmatcher

Referenser

2019/2020
Engelska fotbollsklubbar säsongen 2019/2020